
Пахра́ — река Москвы и Московской области, правый приток Москвы-реки.

Длина реки составляет 135 км (по другим данным — 129 км), площадь водосборного бассейна — 2580 км².

Исток Пахры находится в 3,8 км северо-западнее станции Бекасово-1 Киевского направления и Большого кольца Московской железной дороги, в болотах Наро-Фоминского района. Река впадает в Москву-реку рядом с посёлком Мячково Раменского района. Ширина поймы — 100—200 метров, русла в среднем течении 15—20 метров, в низовьях — 30—40 метров.

Русло реки извилистое. По характеру водного режима Пахра относится к волжскому типу, основным источником питания являются снеговые воды. Летом и осенью реку питают дождевые и подземные воды, зимой — родники. Половодье начинается с конца марта, заканчивается в начале мая. Подъём воды в реке достигает 6 метров. Пахра замерзает в ноябре — декабре, оттаивает в конце марта — апреля. Среднегодовой расход воды в 36 км от устья — 9,95 м³/с, что соответствует объёму стока 0,314 км³/год.

По химическому составу вода Пахры имеет гидрокарбонатно-кальциевый состав и относится к валдайскому подтипу рек.

На реке Пахре расположены город Подольск, посёлки Шишкин Лес, Красная Пахра, Дубровицы, село Колычёво, деревни Долгино, Игнатово, Лукино, Сьяново, Чурилково, Шестово, Новленское, Киселиха, Камкино, Ям.

Точное происхождение названия неизвестно. По мнению О. Н. Трубачёва и Е. С. Отина, исходной формой гидронимов Пахра и Пехорка является Пьх-ъра, которая происходит от славянского корня пьх- «толкать, пихать» и суффикса -р-. По другой версии название Пахра происходит от угро-финского корня «-яхр-, ягр-, -ахр-», что означает «озеро». По этой версии слово пахра можно перевести как «текущая из озера».

Притоки 
Основные притоки — Рожайка, Моча и Десна.

(расстояние от устья)

 8,4 км: река Жданка (пр)
 29 км: река Битца (лв)
 29,4 км: река Гвоздянка (лв)
 35 км: река Рожайка (пр)
 40 км: река Конопелька (пр)
 55 км: река Десна (лв)
 58 км: река Моча (пр)
 108 км: река Сохна (пр)

Фотографии

См. также 
 Список рек Московской области

Примечания

Литература 
 

Притоки Москвы
Реки Москвы
Реки городского округа Подольск
Реки Раменского района
Реки Наро-Фоминского района
Реки Ленинского городского округа
Реки городского округа Домодедово
Реки с обратным течением